Нова махала може да се отнася за:

 Нова махала, село в област Пазарджик, България;
 Нова махала, село в област Стара Загора, България;
 Нова махала, село в община Василево, Република Македония;
 Нова махала, на гръцки Пепония, село в дем Сяр, Гърция.
 Нова махала, квартал на град Габрово, България;